Jenő Doby – pittore, incisore e grafico ungherese
 Larry Doby – giocatore e allenatore di baseball statunitense
 Mathieu Doby – canoista belga di origine francese